Tun kan syfta på flera saker:

 Tun – tätort i Lidköpings kommun
 Tuns socken – socken i Västergötland i Åse härad
 Tuns landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län
 Tuns församling – en församling i Skara stift –2006
 Tuns kyrka – en kyrkobyggnad i Tun i Skara stift
 Tuns distrikt – ett distrikt i Lidköpings kommun och Västra Götalands län
 Tun – ett fornnordiskt ord för gårdsplan, gräsmatta eller inhägnad betesvall, se gårdstun
 Bandfast tun – en hankgärdesgård på Gotland
 Tun – tidsenhet i Mayakalendern
 Tun – en benämning på trögkrypare i kryptobiotiskt tillstånd